

Informatica 
 ROX Desktop – desktop environment basato su RISC OS

Musica 
 Rox – cantante dei Bambole di pezza
 Rox – cantante inglese

Altro 
Rox – videogioco rilasciato nel 1998 per Sega Saturn e nel 2003 per PlayStation
 Rox – serie televisiva belga del 2011